Lyonella är ett släkte av svampar. Lyonella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lyonella